Termin{-{NADPH}--dijaforaza ima više značenja.

 NADPH dehidrogenaza
 Azot-monoksid sintaza